Низе () — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.

 Низе, Бенедикт (1849—1910) — немецкий филолог.
 Низе, Шарлотта (1854—1935) — немецкая писательница.

См. также 
 Нисе, Ханси (1875—1934) — австрийская актриса театра и кино.